Schierloh bezeichnet:

 Schierloh (Glandorf), Ortsteil der Gemeinde Glandorf im Kreis Osnabrück, Niedersachsen
 Schierloh (Ibbenbüren), Ortsteil der Stadt Ibbenbüren im Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen